Edward Armstrong kan syfta på:

* Edward Allworthy Armstrong (1900–1978), engelsk ornitolog och präst 
 Edward Cooke Armstrong (1871–1944) amerikansk romanist och medeltidsforskare
 Edward Robert Armstrong (1876–1955), kanadensisk ingenjör och uppfinnare
 Henry Edward Armstrong (1848–1937), engelsk kemist
 Edward Frankland Armstrong (1878-1945), engelsk kemist